Pagès kan som auktorsförkortning betyda:

 Francesc Pagès
 Jerôme Pagès

Robotskapade auktorsförkortningar